Seseli alpinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Carl Anton von Meyer. Seseli alpinum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
alpinum